Últimas Noticias (deutsch Letzte Nachrichten) ist der Titel folgender Tageszeitungen:

 Últimas Noticias (Ecuador)
 Últimas Noticias (Mexiko)
 Últimas Noticias (Uruguay)
 Últimas Noticias (Venezuela)
 Las Últimas Noticias, Chile